Epichnopterix turibulella är en fjärilsart som beskrevs av Fuchs 1901. Epichnopterix turibulella ingår i släktet Epichnopterix och familjen säckspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säckspinnare
turibulella